Looney est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrew Looney (né en 1963), auteur américain de jeux de société
Bernard Looney (né en 1970), homme d'affaires irlandais
 (né en 1995), joueur américain de football américain
 (né en 1957), joueur américain de football américain

Kevon Looney (né en 1996), joueur américain de basket-ball
 (1871-1935), femme politique américaine en Oklahoma
 (né en 1949), général américain de la US Air Force

Voir aussi

Homonymie de patronyme